Risi kan syfta på:

 Dino Risi, en italiensk filmregissör och manusförfattare
 Risi (periodiskt vattendrag i Eritrea), ett periodiskt vattendrag i Eritrea
 Risi Island, en ö i Kenya